Пресле́дование Диармида и Гра́йне ( или , ) — ирландский миф из цикла фениев, существующий в различных вариантах, на основании которого было сделано танцевальное шоу Dancing on Dangerous Ground. Существует в списках не старше XVII века, однако содержит и более древние части, относящиеся к X веку.

Грайне, дочь Кормака, сына Арта, сына Конна Ста Битв, жена Финна Мак Кумала (гораздо более старого человека, чем она сама, сосватанного ей Оссианом), влюбилась на свадебном пиру в Диармида, фения из дружины Финна, и накладывает на него гейс — забрать её. Они бегут вместе прямо со свадебного пира, так как Грайне вином усыпляет дружину (и даже обходят гейс Диармида не проходить сквозь заколдованные двери), но в итоге, после долгих странствий, составляющих основную часть легенды, оказываются настигнуты. По версии танцевального шоу, Финн убивает Диармида. По основной версии легенды он безнадёжно проигрывает борьбу и предлагает мир, однако в стариковском сердце затаилась жажда мести. Вскоре на охоте Диармид оказывается смертельно ранен о щетину дикого вепря (по одному из уточнений — от того, что он дважды, по щетине и против щетины, прошёлся голыми ступнями по его шкуре; по другой легенде вепрь вспарывает Диармиду живот). Финн может спасти Диармида, так как он владеет даром исцеления, и должен лишь принести воды в ладонях, но, помня об измене, Финн трижды позволяет воде вытечь между пальцев. По одним версиям, Финн и Грайне в итоге мирятся, по другим — Грайне оплакивает Диармида до конца жизни.

Данный миф многими исследователями считается прообразом легенды о Тристане и Изольде. Сюжет также широко представлен в устных народных шотландских преданиях, где Диармид зовётся Дирмедом, а Грайне — Грэн.

В современной культуре 
 В Fate/Zero, аниме 2011 года Диармид является одним из призванных для служения магам духов героев класса «Лансер».
 В романе «Между» Альвдис Н. Рутиэн (А. Л. Барковой) король Марх, преследуя Друста и Эссилт, гонит их по прообразам сюжета «Тристана и Изольды», в том числе — по «Преследованию Диармайда и Грайне».
 В кинофильме Стремление (Pursuit) 2015 года легенда пересказана в форме современного гангстерского триллера.

Примечания 

Ирландская мифология